Por Gutenberg puede entenderse:

 el impresor alemán Johannes Gutenberg, padre de la imprenta moderna;
 la discontinuidad de Gutenberg, en geología.
 la comuna argentina de Gutenberg, en la provincia de Córdoba;
 la galaxia Gutenberg;
 el Proyecto Gutenberg, precursor de las bibliotecas digitales;
 la Imprenta de Gutenberg o imprenta de tipos móviles, y otras máquinas de impresión derivadas de ella, o los lugares donde ellas se encuentran.

Y con la grafía Guttenberg.